Compact steht für: 

 Compact (Magazin), rechtsextremes politisches Monatsmagazin
 BMW Compact, Pkw-Modell
 KC compact, Kleincomputer
 Compact, Marke des Automobilherstellers Newmobile Car Company
 Compact Verlag, deutscher Verlag, siehe Circon Verlag
 The Compact Organization, britisches Musiklabel

Siehe auch:
 Kompakt
 Campact